A ruusani reformáció a Csillagok háborúja univerzumban megtörtént esemény, amikor a Köztársasági Mérték- és Standard Iroda a nulladik évként a ruusani csata idejét szabta meg, ami Y. e. 1000 a jelenlegi kalendárium szerint.

Főleg Palpatine megjegyzése miatt A klónok támadása című filmben, miszerint a Galaktikus Köztársaság csak ezer éve létezik (ezer generáció helyett) és nem volt „totális” háború a köztársaság fennállása óta, sok rajongó szerint a Sithek ellen a Ruusan bolygó melletti csata után a Köztársaságot alapjaitól kellett újra felépíteni, ezáltal a reformáció sokkal többet jelentett, mint egy egyszerű dátumváltoztatás (a korábbi rendszer nem ismert).

Csillagok háborúja események